Bevilacqua o sus variantes, es el apellido de varias personas:

 Alberto Bevilacqua (1924-2013), escritor y director de cine italiano;
 Alfredo Bevilacqua (1874-1945), pianista, compositor y director de orquesta de tango argentino;
 Antonio Bevilacqua (1918-1972), ciclista italiano;
 Bernardo Berna Bevilacqua (1950-1996), pianista argentino;
 Clóvis Beviláqua (1859-1944), jurista, historiador, periodista, educador y filósofo brasileño;
 Daniel Bevilacqua, verdadero nombre del cantante francés Christophe (1941);
 Gustavo José Bevilacqua (1962), abogado y político argentino;
 Leonardo Bevilacqua (1935), futbolista argentino;
 Mario Bevilacqua (1963), exfutbolista argentino;
 Paula Bevilacqua (1980), actriz venezolana;
 Simone Bevilacqua (1997), ciclista italiano;
 Tully Bevilaqua (1972), exjugadora de baloncesto australiana.
 
También puede referirse a:
 Bevilacqua, localidad italiana de la provincia de Verona;
 Palacio Bevilacqua, antiguo palacio de Verona (Italia).
 sargento Rubén Bevilacqua, personaje ficticio creado por el escritor Lorenzo Silva;